Національна ліга В 1978—1979 — 32-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Давос.

Підсумкова таблиця

Джерела 
 Сезон 1979    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1978 у швейцарському спорті
1979 у швейцарському спорті